Jin är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 金, förenklat 金, pinyin Jīn. Det har den svenska betydelsen guld. På koreanska motsvaras detta namn av det ytterst vanliga namnet Kim, som har samma skrivtecken (hanja).  	

Den 31 december 2014 var 222 personer med efternamnet Jin bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Jin
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Akanishi Jin (född 1984), japansk sångare och skådespelare
 Aloysius Jin Luxian (1916–2013), katolsk biskop av Shanghai
 Ha Jin (född 1956), kinesisk-amerikansk författare
 Jin Kab-Yong (född 1974), sydkoreansk basebollspelare
 Jin Long (född 1981), snookerspelare
 Jin Pil-Jung (född 1972), sydkoreansk basebollspelare
 Jin Yong (1924–2018), hongkongkinesisk författare

Kvinnor
 Jin Deok-San (född 1972), sydkoreansk landhockeyspelare
 Jin Won-Sim (född 1965), sydkoreansk landhockeyspelare

Källor

Se även
 Kim (namn), (bland annat) koreanskt efternamn

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina